Дана Омирбаевна Нуржигитова (; род. 18 июля 1972 года) — казахстанская телеведущая. Депутат Сената Парламента Республики Казахстан (2019—2023).

Биография 
В 1995 году окончила Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы, в 2019 году — Алматы Менеджмент Университет по программе MBA.

В 1994 году начала трудовой путь с работы концертмейстером в Алматинском государственном университете имени Абая.

В 1996 году работала концертмейстером в Республиканском музыкальном колледже имени Куляш Байсеитовой.

В 1997 году начала работать ведущей новостных программ в АО «Хабар».

В 2002 году работала в АО «РТРК „Казахстан“».

С 2002 по 2013 год работала редактором, ведущей новостных и других программ, продюсером в АО «Хабар».

В 2013 году работала редактором в ТОО «TV Fresh».

В 2015 году работала ведущей АО «РТРК „Казахстан“».

В 2019 году указом президента Казахстана назначена депутатом сената парламента Казахстана. 24 января 2023 года указом президента полномочия были прекращены.

Награды 
 Благодарственное письмо и нагрудный знак Президента Республики Казахстан за значительный вклад в развитие отрасли отечественных средств массовой информации (26 июня 2019 года).
 нагрудный знак Министерства культуры «Деятель культуры Казахстана» ()
 нагрудный знак Министерства информации «Отличник сферы информации» () (22 июня 2017 года)
 нагрудный знак «За заслуги в развитии печати и информации» МПА СНГ (12 апреля 2018 года)
 юбилейная медаль «20 лет Хабат» (2015) и др.
 Национальная телевизионная премия «Тумар» в номинации «Лучший телеведущий года» (2018)
 Национальная премия «Народный любимец» в номинации «Лучший телеведущий года» (2015 года)
 Орден «Курмет» (2020 года)
 Медаль «25 лет Конституции Республики Казахстан» (2020);
 Медаль «30 лет независимости Республики Казахстан» (2021);

Примечания

Ссылки 
 Страница Даны Нуржигитовой на сайте сената парламента Казахстана 
 Страница в Инстаграме

Депутаты Сената Парламента Казахстана
Журналисты Казахстана
Выпускники Казахской консерватории
Телеведущие XXI века
Телеведущие Казахстана
Деятели культуры Казахстана
Члены партии «Аманат»
Лауреаты премии Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации